Кочега́р:
 Кочегар — профессия и специальность.
 «Кочегар» — фильм Алексея Балабанова (2010 год).